

Sigle 
 Edgar Rice Burroughs – scrittore statunitense, creatore di Tarzan

Astronomia 
 5621 Erb – asteroide

Codici 
 ERB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ernabella (Australia)

Storia 
 Erb – sovrano del Gwent e del Glywysing del VI secolo

Altro 
 ERB – targa automobilistica del circondario dell'Odenwald (Germania)
 Epic Rap Battles of History – webserie di YouTube